Суджук-кале () — турецкое поселение-порт с небольшой крепостью, прилегающее к территории, которую сейчас занимает город Новороссийск. Руины крепости находятся на территории Малой Земли. Имя поселения перешло на находящуюся рядом Суджукскую косу, а также Суджукскую лагуну и остров Суджук.

Название крепости 
Название крепости в османском языке записывалось как صوعوجق قلعة и произносилось как «Соуджк-кале» (в современном турецком языке в слове Soğucak буква ğ также не произносится). В турецком, русском и других языках название крепости встречается в нескольких вариантах. В турецком: Soğucuk kale, Sucuk kale; в русском: Согуджук-кале, Согучак-кале, Сучак-кала и даже Сунджук-кале; в западноевропейских языках: Sudgiak kaleh, Soudjiack kale, Sujuk kaleh, Soudjouk kale, Sogoudjak kale и др. Единого мнения о переводе слова Soğucak (Soğucuk) на русский язык нет. Наиболее близко по звучанию турецкое слово Soğukca — «холодноватый». В литературе 19 века встречался перевод названия как «колбасная крепость», однако в османском языке название колбасы «суджук» записывалось совершенно иначе: سوجوق. Встречались также мнения о происхождении названия крепости от названия Синдского царства, которое существовало здесь в начале 1 тысячелетия нашей эры.

История крепости

Основание крепости 
Основание крепости не было связано с русско-турецким противостоянием — Чёрное море в то время было внутренним морем Османской империи, первые российские корабли войдут сюда только через 50 лет.
Эта часть Османской Империи управлялась Крымским ханством и турецкая власть здесь осуществлялась с помощью крымскотатарской администрации и татарского войска, которые удерживали в повиновении полукочевые горские племена, обитавшие в этих местах. Однако, ослабление ханской власти вследствие непрерывных заговоров и дворцовых переворотов в конце 17 — начале 18 веков привело к неповиновению ханам и частым нападениям горских племен на татарские поселения и тем самым к опасности для Турции утраты власти в этом регионе. Эту опасность и должно было исключить строительство крепости, задача которой была в покорении горцев и приведении их в повиновение.
Вопрос о строительстве крепости был поднят крымским ханом Саадет IV Гераем в 1717 году после очередного морского набега горцев на татарское поселение в Геленджике. По этой причине планировалось построить крепость в Геленджике, но по просьбе узденей местного абазинского племени, обратившихся к Ахмед-Герай султану (отцу последнего крымского хана Шахин Герая), было решено перенести строительство в другое место.

Ахмед-Герай султан поручил Зам-Оглу-Булет-бею найти новое место, который выбрал его возле морской косы (на окраине будущего Новороссийска), откуда хорошо просматривался вход в Геленджикскую бухту. Начальником строительства был назначен Алим-Гирей-султан. Крепость строилась по указаниям турецкого архитектора, для строительства сюда был прислан турецкий флот. Непосредственными строителями были татары бурлацкого поколения едичкульской орды. Строительство крепости было закончено в 1722 году.

Описание крепости 

Крепость была сложена из кирпича и имела форму квадрата, со стороной 210 м. Диагонали квадрата были направлены по сторонам света. На углах располагались четыре пятигранные башни, имевшие форму бастионов. Толщина крепостных стен составляла 4 м. На каждой башне было установлено по 9 орудий. Орудия были установлены между зубцами трапецеидального сечения, что обеспечивало широкий сектор стрельбы.
Снаружи крепость имела ров, глубиной 6 м и вал. Вокруг вала находилась эспланада (кощунда).
Главные ворота крепости располагались на северо-восточной стороне, обращенной к построенному здесь морскому порту. На юго-западной стороне располагались Константинопольские ворота. В дальнейшем, были сделаны ворота на северо-западной и юго-восточной сторонах.

Над главными воротами была установлена мраморная надвратная плита, частично сохранившаяся до нашего времени (выставлена в Новороссийском городском музее). 
Надпись на плите гласит: «Падишах Запада и Востока… третий падишах Завоевавший Иран и Гурджистан… в период его правления создано множество красивого Для крепости Согуджак он издал приказ о начале строительства Эта новая крепость стала преградой на пути врагов И пусть Аллах даст ей долгую жизнь Рашид по окончании строительства указал такую дату… Властелин Ахмет Хан… ».
Внутри крепости находились дома для янычар и татарских семей.
 
История крепости включает в себя три отличных друг от друга периода: турецко-татарский, турецкий и турецко-горский.

Турецко-татарский период 
Охватывает промежуток времени от основания крепости — до объявления независимости Крымского ханства. В этот период крепость была центром Суджукского санджака — административного района от Левобережья Кубани до Черноморского побережья. Суджукский санджак входил в состав Трабзонского эялета Османской империи. По свидетельству М. Пейсонеля в крепости было 200 домов, в которых проживало 400 человек. В крепости не было никакой торговли, все продукты привозились из Тамани и, в небольших количествах, закупались казной у местных жителей. Дома располагались бессистемно, вперемешку с садами и огородами, улиц не было. Комендантом крепости был татарский бей, назначаемый кубанским сераскиром в г. Коплу (ныне — г. Славянск-на-Кубани). Российский историк В. А. Потто называл Суджук-кале «скромным татарским городком».
В 1747 году в крепость был сослан впавший в немилость хана Абд ал-Гаффар Кырыми — известный крымскотатарский ученый и поэт. Здесь он написал «Умдет уль-ахбар иль-му‘тебер» и другие религиозно-исторические произведения. В 1748 году он вернулся в Крым. Крепость он охарактеризовал как «ненадежное место».
Порте довольно быстро удалось навести здесь порядок. Месяцеслов Екатерины II описывал Суджук-кале как «главнейшее место в Абхазии, где турки имеют начальника, который с близлежащих уездов собирает подать и содержит их в послушании». Подать собиралась в виде рабов, источником которых были горские племена, продававшие пленных и членов их семей после набегов. В рабство обращались также все иноземцы, не пользовавшиеся покровительством местных князей. Ежегодно из Суджук-кале и Геленджика в Константинополь вывозилось до 12 тысяч рабов, в том числе черкешенок для турецких гаремов.В русско-турецкую войну 1768—1774 годов крепость и прилегающая к ней коса использовались как охраняемый плацдарм для высадки морского десанта, сосредоточения и переформирования войск, отправки их к месту боевых действий.
29 мая 1773 года эскадра Донской флотилии под командованием капитана 1-го ранга Я. Ф. Сухотина уничтожила под стенами крепости 6 турецких боевых кораблей.
23 августа 1773 года — эскадра Донской флотилии под командованием капитана 2 ранга И. Г. Кинсбергена обратила в бегство 18 турецких кораблей с десантом (6 тыс. человек), предназначенным для высадки в Крыму.
Черноморского флота ещё не существовало — он появится только через 10 лет. В сражениях принимали участие «новоизобретенные» суда, построенные в Воронежской губернии — в Хопре, Икорце, Павловске, Таврово: фрегат «Второй», корабли: «Новопавловск», «Азов», «Морея» и др. «Новоизобретенными» они назывались потому, что это был новый тип боевых морских судов, имевших малую осадку, позволявшую проходить по мелководным местам на реках, но ничем не уступавший обычным морским кораблям.

Турецкий период 
Турецкий период охватывает временной промежуток от объявления независимости Крымского ханства в 1774 году до его присоединения к России.
В это время крепость Суджук-кале становится центром интриг Порты, имеющих целью возврат Крымского ханства под протекторат Османской империи путём приведения к власти на Кубани и в Крыму сторонников унии с Турцией и непосредственной высадки турецких войск в Крыму. В Суджук-кале стал базироваться турецкий флот, высаживались десанты, сюда один за другим приезжают высшие чины турецкой армии и флота, всевозможные эмиссары, агитировавшие татарское население выступить против независимости Крыма. 
Одновременно, Порта выселяла татар из Суджук-кале с тем, чтобы лишить оснований требования крымских ханов о передаче крепости в состав независимого Крымского ханства. Согласно Кючук-Кайнарджийскому договору Турция была обязана вывести свой гарнизон из Суджук-кале, оставив его татарскому населению. Однако Порта отказалась передать Суджук-кале Крымскому ханству, ссылаясь на отсутствие в договоре конкретного упоминания о Суджук-кале и наличие в этой местности других народов, которые являлись её подданными. Для того, чтобы горские племена согласились признать себя подданными Турции, многочисленные турецкие эмиссары и агенты подкупали князей местных племен, раздавали деньги авторитетным в той местности узденям.
В Суджук-кале остался только турецкий гарнизон, по сведениям Шахин Герая, состоявший всего из 30 янычар. Оказавшись без татарского населения, крепость пришла в упадок. По словам одного из российских дипломатов, в ней почти не осталось других строений «кроме двух или трех досочных изб, нескольких шалашей для прикрытия турецкого коменданта с небольшим малочисленным и ободранным гарнизоном». Укрепить гарнизон у Порты не получалось — янычары отказывались ехать в Суджук-кале, и, по возможности, бежали в массовом порядке, вместе с офицерами, с направляемых туда судов.
Причины для этого были, так как горцы, почувствовав слабость власти, начали, в буквальном смысле, охоту на турецких солдат, с тем чтобы захватив их в плен, продать в качестве рабов. В 1778 году горские князья гостеприимно встретили в Суджук-кале турецкий флот во главе с командующим флотом Османской империи Гази Хасан-пашой, и четырёхтысячный десант турецких войск, во главе с главнокомандующим армии Османской империи Джаныкли Али пашой; однако ночью напали на них и похитили 200 турецких солдат, которых увели в горы.  Наутро потребовали выкуп, эквивалентный 1 волу за каждого солдата, который Портой был выплачен. Нападениям горцев стали подвергаться и татарские поселения, татары просили защиты у Порты, но безуспешно.

С 1775 по 1782 год эмиссары Порты, обосновавшиеся в Суджук-Кале, сумели организовать несколько мятежей и восстаний татарского населения на Кубани и в Крыму, сместить Сахиб II Герая и Шахин-Герая. Интриги эмиссаров Порты сопровождались ощутимой военной поддержкой — только в 1778 году через Суджук-Кале прошло несколько десятков тысяч солдат. Количество морских судов на рейде Суджукской бухты доходило до 163, численность войск на них — до 40 тысяч человек. В 1778 году сюда был назначен комендантом двухбунчужный Мехмед-паша, обер-комендантом — трехбунчужный (соответствует современному званию маршала) Ахмед-паша. Назначения генералов такого уровня соответствовали признанию Суджук-кале центром уже не санджака, а эялета Османской империи. О Суджук-кале как центре будущего эялета говорил и визирь Османской империи Абди-паша назначенному в Суджук-кале комендантом Ферах Али-паше (Ferah Ali Paşa). Турецкий визирь видел в новом эялете опорный столп Османской империи.
Ферах Али-паша стал комендантом Суджук-кале после Сулеймана-аги, который ещё ранее бывал здесь в качестве эмиссара Порты. Однако агитация Сулеймана-аги произвела на местные племена противоположный эффект — в октябре 1780 года они пошли на штурм крепости. Взять крепость они не смогли и в отместку сожгли все расположенные возле наружные магазины с провиантом, закупленным Портой для крепости. Гарнизон крепости, оставшись без провизии, хотел расстрелять Сулейман-агу, но тот откупился, раздав тысячу турецких червонцев. После этого крепость фактически оказалась в длительной блокаде горцами.
Этот гарнизон почти весь погиб от голода. Прибывший в мае 1782 года новый комендант крепости Ферах Али паша нашел в живых только одну супружескую пару — янычара и его жену, обессиленных от голода.

Турецко-горский период 
Этот период охватывает время от присоединения территории Крымского ханства к России, до оставления развалин крепости турецким гарнизоном в 1819 году. Потерпев поражение в попытках вернуть себе Крым, Порта направила свои усилия на превращение Суджукского санджака в новый вилайет Османской империи с тем, чтобы получить из горцев 80 тысяч солдат. С их помощью Порта надеялась вернуть Крым. Но для этого следовало обратить в ислам непокорное горское население. До этого времени Порту совершенно не интересовали религиозные убеждения горцев. Горцы, племена которых состояли из представителей разных народов и рас, не исповедовали какой-то определенной религии, среди них были христиане, мусульмане, ламаисты, последователи всевозможных языческих культов, почитались деревья и священные животные.
Ферах Али-паша сыграл выдающуюся роль в истории Суджукского санджака. Он происходил из грузинской семьи, принявшей ислам, дослужился в Турции до звания, соответствовавшего генерал-лейтенанту в европейских странах. В Суджук-кале привез с собой 60 человек свиты, положенной по его высокому положению. Выписал из Константинополя ещё 1000 новобранцев. Чтобы завязать хорошие отношения с местными племенами, женился на дочери местного князя, так же поступила и его свита. Организовал распространение ислама, строительство мечетей и нашел священнослужителей для них.
Не доверяя ни в какой мере татарам, выслал их на окраины своих владений.
Для обороны региона Порта предполагала построить ряд крепостей, в том числе крепость в Анапе и реконструировать Суджук-Кале. Однако горцы, несмотря на исключительную храбрость и великолепную военную выучку, были непригодны для обороны крепостей. Их обычаи не позволяли им находиться в укрепленных или защищенных местах — это считалось проявлением трусости. Горские дома всегда были ветхими и делались из плетенного тростника, обмазанного глиной. В то же время стояло пустым генуэзское поселение с каменными домами и крепостью, существовавшими ещё в начале 19 века. Поэтому Ферах Али-паша заселил Суджук-кале выходцами из Малой Азии.
Строительство началось в 1784 году под руководством французского инженера Де-Лафит-Клаве. Суджук-Кале получила новые укрепления снаружи, была перестроена внутри. Появилась мечеть, казарма, дворец паши и помещение для помощника паши, арсенал.
Одновременно началось строительство крепости в Анапе, с окончанием которого Ферах Али-Паша перешел туда. Однако он оставался главой суджукского санджака и продолжал оставаться комендантом Суджук-кале.
В конце 1785 года Ферах Али-паша поехал в Константинополь. В это время гарнизон Суджук-кале под руководством интенданта Хасан-Али попытался присоединиться к войскам Мансура. Порта обратилась за помощью к России и с помощью русских войск волнения были подавлены.
Прибывший в начале 1786 года в Суджук и Анапу новый комендант Биджан-оглу Али-паша казнил управляющего Суджук-кале, оставшегося вместо Ферах Али-паши.
Биджан-оглу Али-паша военными делами не интересовался и занимался исключительно работорговлей.
В 1787 году комендантом Анапы и Суджук-кале стал Мустафа-паша, которого в 1790 году сменил Батал-паша. После неудачного похода против русских войск он перешел на сторону России. Следующим комендантом Анапы и Суджук-Кале стал Ипекли-паша.

В 1791 году крепость Анапа была взята генералом Гудовичем, в плен попали Ипекли-Паша и Мансур. Узнав об этом, гарнизон Суджук-Кале покинул крепость. В Суджук-Кале был послан подполковник Сенненберг с небольшим отрядом, который взорвал укрепления крепости, после чего вернулся в Анапу.После подписания Ясского мира эти места снова отошли к Турции. В 1792 году в Суджук-Кале был высажен крупный турецкий десант, крепость была восстановлена.
В ходе Русско-турецкой войны 1806—1812 годов крепость в конце 1810 года была занята без боя генералом Рудзевичем (крымским татарином по происхождению, будущим героем штурма Парижа в 1814 году). Российские войска укрепили её, выкопали новые рвы, установили современные орудия. Однако ввиду непригодного для обороны расположения Суджук-кале, новую крепость было решено строить на противоположном берегу бухты. Работы по модернизации Суджук-Кале были прекращены. В 1812 году по условиям Бухарестского мирного договора, в преддверии с войны с Наполеоном, Россия оставила эти места. Крепость была взорвана и после не восстанавливалась.
Турецкий гарнизон покинул развалины крепости в 1819 году, после чего на этой территории возник крупный рынок, состоящий из 250 лавок, где продавали различные виды товаров, в том числе рабов и оружие.
В 1829 году по Адрианопольскому мирному договору территория у Цемесской бухты перешла от Турции к России.
В 1836 году в честь крепости была переименована английская шхуна «Виксен», которая была объявлена призом Российской Империи, после того как была задержана у крепости с военным грузом для горцев. Шхуна «Суджук-кале» вошла в состав российского Черноморского флота.

12 сентября 1838 года корабли российской эскадры вошли в Цемесскую бухту, 5816 человек под командованием Н. Н. Раевского и М. П. Лазарева высадились в нескольких километрах от развалин турецкой крепости, в районе устья реки Цемес. Этот день празднуется теперь как День основания города Новороссийска.

Примечания 

История Османской империи
История Новороссийска
Русско-турецкие войны